Sekundärwelle wird in folgenden Zusammenhängen gebraucht:
 In der Geologie bei Erdbeben, siehe Raumwellen
 In der Physik ist nach dem Huygensschen Prinzip „der Punkt  Ausgangspunkt einer Elementarwelle, der Sekundärwelle “, siehe Beugungsintegral: Herleitung
 besteht das Wellensystem eines Schiffes aus Bugstau, Absunk-, Primär- und Sekundärwelle
 beim Snelliusschen Brechungsgesetz werden ebenfalls Sekundärwellen identifiziert
 die Navier-Cauchy-Gleichungen kennen ebenfalls Sekundärwellen, siehe dort Wellengleichungen
 auch in der Meteorologie wird bei der Thermik von einem Wellensystem gesprochen, bei dem Sekundärwellen vorkommen, siehe Wolf Hirth: Biografie
 Im Motoren- bzw. Getriebebau ist ebenfalls von Sekundärwellen die Rede, siehe Welle (Mechanik)
 In Hydrologie und Wasserbau wird bei schiffsinduzierten Wellen zwischen Primär- und Sekundärwellen unterschieden.